Лучани (село) је насеље у Србији у општини Лучани у Моравичком округу. Према попису из 2011. било је 501 становника.

Демографија 
У насељу Лучани (село) живи 275 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,0 година (43,0 код мушкараца и 44,8 код жена). У насељу има 106 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,09.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Литература

Спољашње везе 

Насељена места у Лучанима
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији